Giacomo Agostini (Brescia, 1942) pilot de motociclisme italià
 Lodovico Agostini (1534-1590) compositor italià, cantant, sacerdot, erudit de l'últim Renaixement musical.
 Planeta DeAgostini, editorial de col·leccionables, productes interactius (enciclopèdies, cursos multimèdia...) ...
 Reacció Agostini, examen simplificat per a la presència de glucosa en l'orina humana.